Ие́на — название ряда денежных единиц:

 Американская оккупационная иена
 Корейская иена
 Тайваньская иена
 Японская иена
 Японская военная иена

См. также 
 Йена
 Ена